Пентаплутонийтригаллий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
плутония и галлия
с формулой GaPu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентаплутонийтригаллий образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/mcm,
параметры ячейки a = 1,1735 нм, c = 0,5511 нм, Z = 4,
структура типа трисилицида пентавольфрама WSi
.

Соединение образуется в результате конгруэнтного твёрдофазного превращения фазы  при температуре ≈780 °C.

Примечания 

плут
гал